Esterno notte ― fumetto di Gipi del 2003
Esterno notte ― film del 2022 diretto da Marco Bellocchio